O Estranho Mundo de Zé do Caixão foi um programa televisivo exibido pela extinta Rede Tupi entre 13 de julho e 16 de novembro de 1968 do gênero terror. Foi apresentado por José Mojica Marins caracterizado como seu personagem Zé do Caixão, Teve o roteiro de Rúbens F. Luchetti e o próprio José Mojica Marins, com direção de António Abujamra. 

O programa trazia a cada episódio uma história de terror, suspense e fantasia, sendo derivada do sucesso do programa Além, Muito Além do Além exibido em 1967 pela Rede Bandeirante e apresentado por Mojica. O programa também foi inspirado no filme homônimo de Mojica lançado naquele mesmo ano. Era exibido ás 23h.

Produção 
O programa apresentava uma história de terror narrada pelo Zé do Caixão, onde diferentemente do programa na Bandeirantes, que trazia histórias com um tom realista, na Tupi as histórias eram fantasiosas e surrealistas. Os cenários eram bastante precários, mas com a pouca iluminação e a cor preto-e-branco da imagem trazia um tom sombrio e destacava os personagens, gerando o clima de terror desejado. 

O programa fez muito sucesso em sua estreia, mas com o tempo a audiência foi decaindo. A atração foi cancelada em novembro de 1968, logo após haver tido uma sugestão para Mojica de recitar um poema de Pablo Neruda ao fim de um programa. O apresentador teria dito: "Poesia? Isso é coisa de viado!". Devido a isso o programa foi retirado do ar.

Posterioridade 
José Mojica Marins só voltaria a apresentar um programa de TV em 1981 na Rede Record, com Um Show do Outro Mundo. Em 2008 ele apresentou um programa de mesmo nome na emissora a cabo Canal Brasil, onde ao contrário da versão de 1968, este apresentava entrevistas, reportagens, respostas á perguntas online e curiosidades. Tudo voltado ao horror e sobrenatural e o programa durou até 2013.

Episódios 
Exibidos 

 O Açougueiro 
 A lei do talião 
 A incógnita 
 Cartas á um desconhecido 
 O maldito 
 O dedo acusador 
 O passageiro do Km 13
 O marginal 
 A vingança do além 
 As mulheres do sr.A
 O medo 
 O poder da verdade
 A casa que o diabo habitou 

Não exibidos 

 Feitiçaria (censurado) 
 O fabricante de Abat-Jours (censurado) 
 A Testemunha (censurado) 
 O Homem da capa preta (censurado) 
 Neurose 
 O morfético 
 A última oportunidade

Ver também 

 Lista de séries de televisão da Rede Tupi

Referências 
Programas da Rede Tupi
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1968
Programas de televisão do Brasil encerrados em 1968